Мондини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мондини, Джорджо (род. 1980) — швейцарский автогонщик.
 Мондини, Джанпаоло (род. 1972) — итальянский велосипедист.
 Мондини, Лука (род. 1970) — итальянский футболист.
 Мондини, Стефано (род. 1987) — итальянский футболист.